1 Pułk Łączności (II RP)
 1 Pułk Łączności – pułk PSZ w ZSRR i AP na Środkowym Wschodzie 1942 przeformowany w  11 błacz 
 1 Samodzielny Pułk Łączności 1944-1945
 1 Pułk Łączności (LWP) 1967-1976